«Странная женщина» — название нескольких фильмов разных стран и лет:

 1944 —  / Weird Woman — США, 1944.
 1946 — Странная женщина / The Strange Woman — США, 1946.
 1977 — Странная женщина — СССР, 1977.